Gram är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Frederik Terkel Julius Gram (1816–1871), dansk rättslärd 
 
 
 Jørgen Pedersen Gram (1850–1929), dansk matematiker
 Lennart Gram (1910–1996), svensk målare och grafiker
 

Efternamn